Кріс Ніл (,  18 червня 1979, Флешертон) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1995 року.

1998 року був обраний на драфті НХЛ під 161-м загальним номером командою «Оттава Сенаторс». 

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 18 років, провів, захищаючи кольори команди «Оттава Сенаторс». За час виступів був одним із «лідерів» команди за набраними штрафними хвилинами. 14 грудня 2017 Кріс оголосив про завершення кар'єри гравця.

Загалом провів 1121 матч у НХЛ, включаючи 95 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎‎
Задрафтовані «Оттава Сенаторс»